Телепнево — название нескольких населённых пунктов:
 Телепнево — село в Данковском районе Липецкой области.
 Телепнево — село в Истринском районе Московской области.
 Телепнево — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Телепнево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Телепнево — деревня в Спировском районе Тверской области.